«Ро́дина» () — американский телесериал в жанре психологического триллера, разработанный Говардом Гордоном и Алексом Гансой и основанный на оригинальном израильском телесериале Гидеона Раффа «Военнопленные».

Главные роли в сериале исполнили Клэр Дэйнс, играющая Кэрри Мэтисон, офицера ЦРУ с биполярным расстройством, и Дэмиэн Льюис, играющий Николаса Броуди, снайпера-разведчика из морской пехоты. Мэтисон пришла к выводу, что Броуди, который был военнопленным у Аль-Каиды, перешёл на сторону врага и представляет угрозу для Соединённых Штатов. Сериал сосредоточен на сюжетной линии, которая развивается вокруг этого замысла, вместе с продолжающейся работой Кэрри под прикрытием.

Сериал транслируется в США на кабельном канале Showtime, и его производством занимается Fox 21 Television Studios (ранее Fox 21). Премьера сериала состоялась 2 октября 2011 года. Первый эпизод был доступен онлайн более чем за две недели до телевизионной трансляции, и зрители должны были выполнить игровые задачи, чтобы получить к нему доступ.

Показ седьмого сезона завершился 29 апреля 2018 года. Сериал продлён на восьмой сезон, который станет финальным. Его премьера состоялась 9 февраля 2020 года.

Сериал был благоприятно принят большинством телевизионных критиков и получил ряд наград и номинаций. В 2012 году проект был удостоен премии «Эмми» за лучший драматический сериал, а также «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале и «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале за актёрские работы Клэр Дэйнс и Дэмиэна Льюиса соответственно. Актёры второго плана Мэнди Патинкин, Морена Баккарин, Руперт Френд и Ф. Мюррей Абрахам также получили номинации на «Эмми» за свою игру в сериале.

Сюжет

Сезон 1 (2011) 

Кэрри Мэтисон, оперативный сотрудник ЦРУ, проводит несанкционированную операцию в Ираке и её переводят в контртеррористический отдел ЦРУ в Лэнгли, Виргиния. Николас Броуди, сержант морской пехоты США, который был объявлен пропавшим без вести с 2003 года, спасён из комплекса, принадлежащего террористу Абу Назиру. Броуди объявлен героем войны, но Кэрри подозревает, что он планирует теракт против США.

Сезон 2 (2012) 

Кэрри, будучи уволена из ЦРУ, получает задание на разведку в Бейруте. Броуди укрепляет своё положение в качестве потенциального напарника вице-президента Уолдена, при этом он всё ещё находится под командованием Абу Назира.

Сезон 3 (2013) 

После теракта в Лэнгли, Броуди бежал из страны, в то время как Кэрри пытается очистить его имя. Инициатива от директора ЦРУ Сола Беренсона направлена против офицера иранской разведки Маджида Джавади (который финансировал взрыв в Лэнгли).

Сезон 4 (2014) 

Кэрри работает начальником отделения ЦРУ в Кабуле, Афганистане. Она наблюдает за неудачным авиаударом по предполагаемому местонахождению идейного террориста Хайссама Хаккани, что вызывает распри внутри ЦРУ и провоцирует крайне опасного террориста. Кэрри вербует молодого агента, чтобы выследить Хаккани.

Сезон 5 (2015) 

Два года прошло после событий, в результате которых Кэрри разочаровалась в политике из-за двойных стандартов. Кэрри ушла из ЦРУ и живёт в Берлине со своей дочерью Фрэнни, работая специалистом по безопасности в частном агентстве, главой которого является Отто Дюринг.

Сезон 6 (2017) 

Спустя несколько месяцев после событий предыдущего сезона Кэрри вернулась в США и живёт в Бруклине, Нью-Йорке. Сейчас она работает в фонде, чьим усилием является оказание помощи мусульманам, живущим в США. Сезон включает президентские выборы, и его действия разворачиваются между днём выборов и днём инаугурации.

Сезон 7 (2018) 

В начале сезона Кэрри оставила работу в Белом доме и переехала обратно в Вашингтон, и теперь она живёт вместе со своей сестрой Мэгги, чтобы бороться с администрацией Кин и обеспечить освобождение 200 членов разведывательного сообщества, которые были арестованы по приказу президента Кин в прошлом сезоне.

Сезон 8 (2020) 

Премьера восьмого и финального сезона состоялась 9 февраля 2020 года. Действие сезона происходит в Афганистане, и съёмки начнутся в феврале в Марокко.

В ролях

Производство

Разработка 

«Родина» была разработана Говардом Гордоном и Алексом Гансой в начале 2010 года на основе израильского сериала Гидеона Раффа «Хатуфим» (). Они оба ранее вместе работали над сериалом с аналогичной темой, «24 часа». 19 сентября 2010 года Showtime заказало пилот на «Родину» как первый проект, за который взялся Дэвид Невинс после его ухода с Imagine Entertainment, чтобы он стал президентом Showtime. Гордон, Ганса и Рафф написали сценарий к пилотному эпизоду, режиссёром пилота стал Майкл Куэста, и Гордон, Ганса, Рафф, Ави Нир и Ран Телем стали исполнительными продюсерами.

7 апреля 2011 года Showtime дало сериалу зелёный свет и заказало 12 эпизодов. Было объявлено, что Чип Йоханнссен присоединится к сериалу в качестве со-исполнительного продюсера, в то время как Майкл Куэста, который был режиссёром пилотного эпизода, присоединится к сериалу в качестве исполнительного продюсера.

21 июля 2011 года на San Diego Comic-Con, Showtime объявило, что премьера сериала состоится 11 октября 2011 года. Вместе с объявлением даты премьеры сериала, сеть также объявила, что имена персонажей, сыгранных Клэр Дэйнс и Дэмиэном Льюисом, были переименованы в Кэрри Мэтисон и Николаса Броуди, хотя до этого их звали Кэрри Андерсон и Скотт Броуди, соответственно. Производством сериала занималось Fox 21.

В сентябре 2016 года Ганса объявил, что последним сезоном сериала он будет делать восьмой. Он отметил, что, в конечном счёте, решение будет оставаться за Showtime, но при этом он будет двигаться к восьми-сезонному завершению. Он также заявил, что он хотел бы снять заключительный сезон в Израиле, где зародился первоисточник «Родины», сериал «Военнопленные».

Пробы 

Пробы начались в ноябре 2010 года, и первой роль получила Клэр Дэйнс. Дэйнс изображает Кэрри Мэтисон, «гонимого офицера ЦРУ, сражающуюся со своим психологическими демонами». Затем к сериалу присоединился Мэнди Патинкин в роли Сола Беренсона, «проницательного и хорошо ориентирующегося в политике начальника отдела ЦРУ... который является главным защитником Кэрри в верхнем эшелоне разведки и внимательно прислушивается к ней». Изначально Лора Фрейзер получила роль Джессики Броуди, «умной, сильной жены Николаса Броуди», но её заменила Морена Баккарин. Далее к сериалу присоединились Дэмиэн Льюис и Дэвид Хэрвуд, и Льюис получил роль Броуди, «который возвращается домой после того, как он провёл восемь лет в качестве военнопленного в Багдаде», в то время как Хэрвуду досталась роль Дэвида Эстеса, «восходящей звезды в ЦРУ, босса Кэрри... является самым молодым директором Антитеррористического центра в истории Агентства». Диего Клаттенхофф, Морган Сэйлор и Джексон Пэйс были последними актёрами, которые присоединились к основному составу, где Клаттенхофф получил роль Майка Фабера, «близкого друга и однополчанина Броуди, который был убеждён, что Броуди был мёртв, и таким образом он оправдал то, что он влюбился в жену Броуди, Джессику», Сэйлор досталась роль Даны Броуди, «старшего из детей Броуди», а Пэйс получил роль Криса Броуди, «застенчивого, желающего всем угодить тринадцатилетнего сына Ника и Джессики».

Позже было объявлено, что Джейми Шеридан, Навид Негабан, Амир Арисон и Брианна Браун присоединились к сериалу в качестве повторяющихся приглашённых звёзд. Шеридан получил роль вице-президента США, Негабану досталась роль Абу Назира, Арисону — роль принца Фарида Бен Аббуда, а Браун — роль Линн Рид.

Съёмки

Награды 
 Золотой глобус, 2012 год. Выдвинут в категориях:
 Лучший телесериал (драма) (победа)
 Лучшая мужская роль в телесериале (драма) — Дэмиэн Льюис
 Лучшая женская роль в телесериале (драма) — Клэр Дэйнс (победа)
 Эмми, 2012 год. Выдвинут в категориях:
 Лучший драматический телесериал (победа)
 Лучшая мужская роль в драматическом телесериале (Дэмиэн Льюис) (победа)
 Лучшая женская роль в драматическом телесериале (Клэр Дэйнс) (победа)
 Лучшая режиссёрская работа в драматическом телесериале (Майкл Куэста; эпизод Pilot)
 Лучший сценарий драматического телесериала (Алекс Ганса, Говард Гордон, Гидеон Рафф; эпизод Pilot) (победа)
 Лучшая музыка (Шон Коллери)
 Лучший монтаж (эпизод Pilot) (победа)
 Лучшее сведение звука (эпизод Marine One)
 Лучший кастинг драматического телесериала (победа)
 Золотой глобус, 2013 год. Выдвинут в категориях:
 Лучший телесериал (драма) (победа)
 Лучшая мужская роль в телесериале (драма) — Дэмиэн Льюис (победа)
 Лучшая женская роль в телесериале (драма) — Клэр Дэйнс (победа)
 Эмми, 2013 год. Выдвинут в категориях:
 Лучшая женская роль в драматическом телесериале (Клэр Дэйнс) (победа)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Программы телеканала Showtime
 
Драматические телесериалы США
Политические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Вашингтоне
Лауреаты премии «Эмми» за лучший драматический сериал
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
Телесериалы на английском языке
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы США, завершённые в 2020 году